LYST () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 801 амінокислот, а молекулярна маса — 429 139.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки